Нико́льское — село Усманского района Липецкой области. Центр Никольского сельсовета. Расположено в 12 км к северо-западу от города Усмани.

В период строительства укреплений усманского участка Белгородской черты во второй половине 1640-х годов был устроен Демшинский стоя́лый остро́жек. Своё название он получил по небольшой речке Демшинке. В 1683 году стоялый острожек превращен в город Демшинск. В XVIII веке Демшинск — центр существовавшего тогда Демшинского уезда.

В 1779 года он стал селом. Нынешнее название дано по Никольской церкви.

1837— 1923 годы — центр Демшинской  волости Усманского уезда Тамбовской губернии.

В селе родились Герои Советского Союза Яков Зайцев и Николай Касимов.

Население

Переселенцы 
В середине XVIII века переселенцы из Демшинска основали деревню Демшинку в истоке реки Матрёнки (ныне село Приозёрное).

Не позднее начала XIX века несколько жителей Демшинска основали на реке Плавице деревню Демшинку (ныне село).

Школа 
Школа расположена в современном типовом здании, рассчитанном на 480 мест, школа имеет 20 учебных кабинетов, материально-техническую и спортивную базу.
В 2012—2013 учебном году в школе обучается 144 ученика.

Примечания 

Населённые пункты России, утратившие статус города
Города Белгородской черты
Населённые пункты Усманского района